Patera laevior är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940.  Patera laevior ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
laevior